A 2014-es svéd rali (hivatalosan: 62nd Rally Sweden) volt a 2014-es rali-világbajnokság második versenye. Február 5. és 8. között került megrendezésre, egy szakasz törlése miatt 23 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 312,22 kilométert tett ki. A 39 indulóból 30 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény 

Megjegyzés
WRC - Bejegyzett gyártók, jogosultak konstruktőri pontokra
WRC - Nincsenek bejegyezve gyártóként, ezért nem jogosultak konstruktőri pontokra

Források 

A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Svéd
Autóversenyzés Svédországban